McMurray oder MacMurray ist der Familienname folgender Personen:

 Brad McMurray (* 1971), australischer Schauspieler
 David McMurray (* 1958), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Fred MacMurray (1908–1991), US-amerikanischer Schauspieler
 Howard J. McMurray (1901–1961), US-amerikanischer Politiker
 Jamie McMurray (* 1976), US-amerikanischer Rennfahrer
 Sam McMurray (* 1952), US-amerikanischer Schauspieler
 William McMurray (1929–2006), britischer/US-amerikanischer Ingenieur
 W. Grant McMurray (* 1947), sechster Präsident der Gemeinschaft Christi

McMurray ist der Name einer Stadt in den USA:
 McMurray (Pennsylvania), im Peters Township, Washington County, Pennsylvania

sowie von
 Fort McMurray, Stadt in der kanadischen Provinz Alberta